Гений Иванович Кавалеров — советский государственный деятель и учёный, доктор технических наук, профессор.

Биография 
Родился в 1925 году. Член КПСС. Участник Великой Отечественной войны.

С 1945 года — на хозяйственной и государственной работе. 

В 1948—2018 гг.:
 инженер в области магнитных измерений для ВМФ в морской среде на заводе в Ленинграде, 
 научный руководитель ВНИИ электроизмерительных приборов, 
 начальник Технического управления Минприбор СССР, 
 заместитель министра приборостроения, средств автоматизации и систем управления СССР, 
 президент международного научно-технического общества приборостроителей и метрологов, 
 член Генерального Совета Международной конфедерации по измерениям, 
 главный редактор журнала «Приборы», член редколлегии журнала «Медицинская техника».

За создание новой электроизмерительной аппаратуры был в составе коллектива удостоен Сталинской премии за выдающиеся изобретения и коренные усовершенствования методов производственной работы 1950 года.

Умер в Москве в 2018 году.

Ссылки 
 Кавалеров 

Доктора технических наук
Заместители министров СССР